Atago-jinja kan syfta på:

 Atago-jinja (Kyoto) – en shintohelgedom i Kyoto i Tokyo
 Atago-jinja (Tokyo) – en shintohelgedom  i Minato i Tokyo